Мост Табиат (перс. پل طبیعت) — крупнейший пешеходный мост в Тегеране. Его длина составляет 270 метров. Мост Табиат соединяет два парка — Талегани () и парк Аб-о-Атеш (). Мост располагается над шоссе Шахид Модаррес, одной из главных автомагистралей в северном Тегеране.

Название 
Слово «Табиат» () обозначает «природа». Мост назван так, потому что он находится между двумя большими парками с густой растительностью.

Строительство 
Архитектором проекта была Лейла Арагиян — иранский архитектор, магистр архитектуры Университета Британской Колумбии. Процесс проектирования моста занял около года. Лейла Арагиян подошла к разработке проекта со всей серьёзностью. Как заявила сама архитектор, она хотела, чтобы новый мост был «местом, где люди могут надолго оставаться и думать о своём, а не просто проходить из одного парка в другой». Именно поэтому на мосту находится множество скамеек.

Процесс строительства начался в 2010 году. В общей сложности для постройки моста было использовано 2000 тонн стали и 10000 кубических метров бетона. В октябре 2014 года строительство было завершено. Для страховки от падения на дорогу стройматериалов под мостом были проведены специальные платформы и временные туннели.

Награды 
Когда мост Табиат был достроен, его архитектор получила международную известность. По итогам народного голосования мост Табиат получил первое место из пяти в конкурсе мировой городской архитектуры. Таким образом, в 2015 году Лейла Арагиян получила премию в номинации «автомагистрали и дороги» от Architizer A+ Awards.

В 2014 году мост Табиат был выбран лучшей постройкой из стали в Иране и внесён в список шести красивейших мостов Ирана, а Лейла Арагиян получила международный приз Golden Brick Awards.

В 2016 году архитектор моста получила премию Ага-Хана по архитектуре.

См. также

Примечания

Ссылки 
 همشهری آنلاین پل طبیعت به‌زودی به بهره‌برداری می‌رسد ۶ خرداد ۱۳۹۲ 
 طبیعت بار دیگر تهران را جهانی کرد همشهری آنلاین، ۲۹ فروردین ۱۳۹۴ 
 فردا نیوز پل طبیعت امروز افتتاح می‌شود ۲۰ مهر ۱۳۹۳ 

Мосты Тегерана
Линейные парки